

Patronyme 

 Anne Moody (1940-2015), écrivaine américaine ;
 Ben Moody (né en 1981), guitariste américain ;
 Bill Moody (1941-2018), écrivain, et batteur de jazz américain, auteur de roman policier ;
 Christopher Moody (1694-1722), pirate du  ;
 Clare Moody (née en 1965), femme politique britannique ;
 Colin Moody (né en 1968), acteur australien ;
 Deborah Moody (1586-1659), seule femme fondatrice d'une colonie dans le Nouveau monde ;
 Dwight L. Moody (1837-1899), évangéliste et éditeur américain ;
 Glyn Moody (1956-), écrivain scientifique britannique, journaliste et blogueur ;
 Heather Moody (né en 1973), joueuse américaine de water-polo ;
 Helen Wills Moody (1905-1998), joueuse américaine de tennis ;
 Ivan Moody (né en 1964), compositeur britannique. 
 Ivan Moody (chanteur) (né en 1980), chanteur américain, membre du groupe Five Finger Death Punch ;
 
 Joe Moody (1988-), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 King Moody (1929-2001), acteur américain ;
 Lewis Moody (né en 1978), joueur anglais de rugby à XV ;
 Micky Moody (né en 1950), musicien britannique ;
 Moses Moody (né en 2002), joueur américain de basket-ball ;
 Orville Moody (1933-2008), golfeur américain ;
 Paul Moody (1779-1831), inventeur américain de machines pour l'industrie textile ;
 Ralph Moody (1886-1971), acteur américain ;
 Raymond Moody (né en 1944), docteur en psychologie et médecin américain ;
 Rick Moody (né en 1961), écrivain américain ;
 Robert Moody (né en 1941), mathématicien canadien ;
 Ron Moody (1924-2015), acteur britannique ;
 Shane Moody-Orio (né en 1980), gardien de football bélizien ;
 Walter Moody (1935-2018), meurtrier américain ;
 William Alvin Moody (1954-2013), manager de catch américain ;
 William Henry Moody (1853-1917), juriste et homme politique américain ;

personnage fictif
 Hank Moody, personnage central de la série télévisée Californication.

Pseudonyme 

 Susan Moody (1940-), femme de lettres britannique, auteure de roman policier.

Toponyme 

 Moody, une ville de l'Alabama
 Moody, une localité du Missouri
 Moody, une localité du comté de McLennan au Texas,
 Comté de Moody, un comté du Dakota du Sud

 Port Moody, ville de Colombie-Britannique, dont le nom provient du colonel Richards Clement Moody.

Voir aussi 
 Moody's, société active dans l'analyse financière d'entreprises commerciales ou d'organes gouvernementaux
 The Moody Blues, groupe de rock britannique fondé en 1964 à Birmingham

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme